El National Invitation Tournament 1961 fue la vigésimo cuarta edición del National Invitation Tournament. La disputaron doce equipos, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue el Providence College, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1961

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1960)

Baloncesto en 1961
National Invitation Tournament